

Wydarzenia 

 Europa
 zjazd w mieście Lukka, gdzie umocniło się porozumienie triumwirów
 podbój całej Galii przez Cezara